Changing All the Time — другий студійний альбом англійської групи Smokie.

Композиції 
 Don't Play Your Rock 'n' Roll to Me — 3:18
 If You Think You Know How to Love Me — 3:27
 It's Natural — 2:39
 Give It to Me — 4:06
 We're Flyin' High — 3:54
 Changing All the Time — 3:23
 Julia — 3:03
 Take Me In — 3:55
 Umbrella Day — 3:45
 Back to Bradford — 2:44

Склад 
 Кріс Норман — вокал, гітара
 Алан Сілсон — гітара 
 Террі Аттлі — бас-гітара
 Піт Спенсер — ударні

Джерела 
 Changing All the Time  allmusic
 Changing All the Time  last.fm

Альбоми Smokie
Англомовні музичні альбоми
Альбоми британських виконавців
Вересень 1975